A série Radeon HD 6000 ou Northern Islands é uma família de unidades de processamento gráfico desenvolvida pela AMD para a linha Radeon, fabricada em 40nm.

A partir desta família, a marca ATI foi oficialmente descontinuada a fim de fazer uma correlação entre os produtos gráficos da AMD e a marca para plataformas de computação (CPUs e chipsets), logo, a marca AMD foi utilizada como sua substituta. O logotipo para gráficos de produtos e tecnologias recebeu uma reforma menor (utilizando os elementos do design e logo da AMD Vision 2010).

A concorrente direta da família era a série GeForce GTX 500, lançada um mês depois, em 8 de novembro.

Produtos
A série 6800 foi o primeiro lote da série Radeon 6000. Sob o codinome Northern Islands, teve data de lançamento 22 de outubro de 2010 com pequenos atrasos. Após alguns meses, versões de médio e grande desempenho foram lançadas.

Radeon HD 6400
De codinome Caicos, a GPU foi lançada juntamente com a Turks em 7 de fevereiro de 2011. O único produto Caicos é a Radeon HD 6450, destinado a substituir a HD 5450. Comparado com o 5450, tem o dobro dos processadores, memória GDDR5, juntamente com as novas tecnologias Northern Island.

Radeon HD 6500 e Radeon HD 6600
Sob o codinome Turks, foi lançada em 7 de fevereiro de 2011. A família inclui Turks PRO e Turks XT, sendo comercializados como HD 6570 e HD 6670, respectivamente. Eles foram originalmente lançados apenas para OEM, e posteriormente foram liberados para o varejo.

A Radeon HD 6570 e 6670 são pequenas atualizações dos modelos Evergreen, da HD 5570 e 5670. Os GPUs Turks contém mais de 80 processadores com 4 unidades de textura a mais, além da  atualização com as novas tecnologias de mídia encontrados na GPU Northern Islands como a HDMI 1.4a, UVD3 e 3D estereoscópico.

Radeon HD 6700
Fabricada sob o codinome Barts LE, a Radeon HD 6790 foi lançada em 5 de abril de 2011. Não foi um produto disponível no varejo. Barts usa os mesmos 5 shaders VLIW da arquitetura Radeon HD 5000. A HD 6790 possui 800 processadores em linha, de 840 MHz, uma interface de memória de 256 bits e 1GB de memória GDDR5 DRAM de 1 GHz com a potência máxima de 150W. Seu desempenho é superior à NVIDIA GTX 550 Ti e a Radeon HD 5770, porém é menos poderosa que a Radeon HD 6850, próxima a GTX 460 e a Radeon HD 5830 768MB.

A AMD confirmou que as placas HD 6700 Juniper XT e Juniper PRO usam os mesmos cores e núcleos da série HD5700, e, portanto, não são formalmente nomeados Northern Islands. Logo, os  HD 6770 e HD 6750 são, essencialmente, as HD 5770 e HD 5750, respectivamente, com etiquetas diferentes. Existem poucas melhorias da série HD 5700, incluindo:

 Nas placas da série 6000, o Universal Video Decoder (UVD) da AMD foi atualizado para a versão 3.0, suportando decodificação 3D Blu-ray e de hardware para DivX / XviD e uma lista de outras melhorias. As HD 6750 e HD 6770 adicionaram a capacidade de descodificar MVC UVD 3.0, mas não o resto dos recursos do UVD 3.0.
 De acordo com a AMD, estas placas tinham sido atualizadas para HDMI 1.4a com o objetivo de não precisar dos recursos 3D apresentadas pelo UVD 3.0.

Radeon HD 6800
Com o codinome Barts, a série Radeon HD 6800 foi lançada em 22 de outubro de 2010. Os produtos incluem a Radeon HD 6850 e a Radeon HD 6870. Barts usa 5 shaders VLIW da mesma arquitetura da série HD 5000.

O modelo HD 6850 possui 960 processadores em linha, cada um de 775 MHz, uma interface de memória de 256 bits e 1GB de memória GDDR5 de DRAM de 1 GHz com potência máxima de 127W. Comparado aos concorrentes, seu desempenho está em consonância com os cartões de 1 GB da Nvidia GeForce GTX 460. Em comparação com os gráficos do antecessor de sua série, a Radeon 5800, o 6850 é significativamente mais rápido do que a Radeon HD 5830 e de desempenho muito próximo ao da Radeon HD 5850. A única exigência é um conector de alimentação específico, o 6-pin, para o abastecimento de mais energia.

A HD 6870 possui 1120 processadores de 900 MHz (muitos GPUs podem ter entre 980-1000 MHz), uma interface de memória de 256-bit e 1GB de memória GDDR5 DRAM a 1,05 GHz (com overclock até para 1,2 GHz (4,8 GHz efetivo)) com um potência máxima de 151 W. O desempenho é superior à GeForce GTX 460, comparável à GeForce GTX 560, e menor que a GeForce GTX 560 Ti. A HD 6870x2 com dois GPUs Barts XT da PowerColor possui 2GB GDDR5 DRAM, 2 interfaces de memória de 256 bits e tem o dobro da potência (dois conectores de 8 pinos de uma fonte de alimentação de 650 W). Tendo cerca de 4,1 TFLOPS de poder computacional. Comparado aos cartões da série Radeon 5800 gráficos antecessor, a HD 6870 é mais rápida do que a HD 5850 e tem desempenho próximo a Radeon HD 5870.

Radeon HD 6900
Esta família inclui dois produtos de alta qualidade diferentes sob os codinomesCayman e Antilles.

Com o codinome Cayman, a série Radeon HD 6900 foi prevista para ser lançada em 12 de novembro de 2010. Porém estas datas de lançamento foram adiadas, sendo realmente lançadas em 15 de dezembro de 2010. Os produtos incluem a Radeon HD 6950 e Radeon HD 6970. Cayman é baseado em uma nova arquitetura VLIW 4-way, que foi escolhida em detrimento do VLIW5 mais antigo da AMD, a fim de reduzir a complexidade no design do fluxo de processamento. Estudos mostraram que poucas aplicações aproveitaram a totalidade do recurso, alavancando um estágio extra num VLIW5/SP. Reduzir o fluxo de processamento no AMD VLIW4 permitiu a AMD economizar os transistores extras para adicionar num futuro.

O desempenho da HD 6970 nos jogos é comparável com a NVIDIA GeForce GTX 570 e GTX 480. A Radeon HD 6950 é ligeiramente mais lenta do que a HD 6970, e em comparação um pouco mais rápida do que a GTX 560 Ti e mais rápida do que a HD 5870. Foi ainda descoberto que o projeto do núcleo da HD 6950 era quase idêntico ao da 6970, embora o 6950 tenha menor pontuação de memória GDDR5. Fora isso, os dois diferiam apenas no software de BIOS. Como tal, seria, essencialmente, o 6970 era a 6950 com BIOS atualizada. Mais tarde, a AMD e seus parceiros removeram os núcleos extras impossibilitando a alteração (ao invés de simplesmente desabilitar-lhos na BIOS). Alguns 6950s ainda podem ser "destravados", mas com muito mais dificuldade, exigindo uma seleção cuidadosa do modelo de placa e personalização da BIOS.

De codinome Antilles, a dual-GPU Radeon HD 6990 foi lançada em 9 de março de 2011. Possui a referência de 830 MHz de clock, 3072 processadores em fluxo, dando 5,1 TFLOPS de desempenho, 192 unidades de textura, 4 GB de memória GDDR5 framebuffer (DRAM), e potência máxima de 375W.

A AMD Radeon HD 6990 vem com uma chave seletora entre duas BIOS. Permitindo assim a alguns definir a nomenclatura "AMD Uber Mode", porém a maioria dos especialistas o definem como um backup quando a BIOS é apagada. (O mesmo método utilizado para o flash da HD 6950 para aparecer como um HD 6970).

Ver também
 AMD
 Série Radeon HD 5000
 Série Radeon HD 7000

Ligações Externas

ATI
Placas de vídeo